André Vitor Correia (Rio Bonito, 18 de junho de 1888 — Rio de Janeiro, 4 de março de 1948) foi um compositor, saxofonista e clarinetista brasileiro.

Obras 
 André de sapato novo
 Só se não for

Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Saxofonistas do estado do Rio de Janeiro
Clarinetistas do estado do Rio de Janeiro
Naturais de Rio Bonito